Autódromo Internacional Ayrton Senna ist der Name mehrerer Rennstrecken in Brasilien:
 Autódromo Internacional Ayrton Senna (Caruaru) in Caruaru, Pernambuco
 Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia) in Goiânia, Goiás
 Autódromo Internacional Ayrton Senna (Londrina) in Londrina, Paraná